Zimowa Odznaka Górska (ZOG) – wyróżnienie przyznawane w turystyce kwalifikowanej, ustanowione w 2007 r. przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego] wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Odznakę zdobywa się odbywając piesze wędrówki na rakietach śnieżnych, indywidualne lub zbiorowe, w polskich Karpatach oraz Sudetach oraz w zagranicznych obszarach górskich położonych na obszarach przygranicza.

Zasady zdobywania odznaki 
Odznaka jest trzystopniowa: brązowa (80 punktów), srebrna (200 punktów) i złota (400 punktów). Za każdy kilometr i za każde 100 m sumy podejść przyznaje się, podobnie jak w przypadku GOT jeden punkt.

Przypisy 

Odznaki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego